Andrea Sottil (4. leden 1974, Venaria Reale, Itálie) je italský fotbalový trenér a bývalý fotbalový obránce.

Hráčské úspěchy

Klubové 
 2× vítěz italského poháru (1992/93, 1995/96)
 1× vítěz poháru Intertoto (2000)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarktu
 Profil trenéra na Transfermarktu

Italští fotbalisté
Fotbaloví obránci
Fotbalisté Torino FC
Fotbalisté ACF Fiorentina
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté Udinese Calcio
Fotbalisté Regginy Calcio
Fotbalisté FC Janov
Fotbalisté Catanie
Fotbalisté AC Rimini 1912
Italští fotbaloví trenéři
Trenéři Catanie
Trenéři Udinese Calcio
Narození v roce 1974
Narození 4. ledna
Muži